Similochthonius är ett släkte av kvalster. Similochthonius ingår i familjen Sphaerochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Similochthonius